Komitet Centralny – organ kierowniczy partii komunistycznej sprawujący formalnie władzę w partii między zjazdami
 kodeks cywilny – usystematyzowany według określonych reguł zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny
 kasa chorych – instytucja ubezpieczeniowo-finansowa, której celem było zapewnienie finansowania opieki zdrowotnej swoim członkom